Runnin' From Tha Police – brano musicale di Tupac Shakur con The Notorious B.I.G., Stretch, Buju Banton Dramacydal del 1995.
 Runnin' (Dying to Live) – singolo di  Tupac Shakur con The Notorious B.I.G. del 2003.
 Runnin' – singolo di Naughty Boy e featuring di Beyoncé e Arrow Benjamin del 2016